Hickman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carole S. Hickman
 Vernon Victor Hickman